De grote Gatsby, de Nederlandstalige titel van de Amerikaanse roman van F. Scott Fitzgerald uit 1925

The Great Gatsby kan ook verwijzen naar bewerkingen van de roman:

 The Great Gatsby (1926), een film uit 1926 met Warner Baxter en Lois Wilson
 The Great Gatsby (1949), een film uit 1949 met Alan Ladd en Betty Field
 The Great Gatsby (1974), een film uit 1974 met Robert Redford en Mia Farrow
 The Great Gatsby (opera), een opera uit 1999, gecomponeerd door John Harbiso
 The Great Gatsby (2000), een televisiefilm uit 2000 met Toby Stephens en Mira Sorvino
 The Great Gatsby (2013), een film uit 2013 met Leonardo DiCaprio